La Vtoroj divizion 2002 (in russo: Seconda divisione 2002) è stata la 11ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Non furono più disputato i play-off: le promozioni salirono così da 3 a 6. Il numero di squadre partecipanti passò da 110 a 109.

Formula
Ciascuno dei sei gironi aveva un numero di partecipanti differente dagli altri, ma in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti volta tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone.

Erano, inoltre, previste retrocessioni nei dilettanti così divise: tre squadre nel girone Ovest e Centro, quattro nel girone Sud, due nei gironi Urali e Volga e nessuno nel girone Est.

Avvenimenti
Nel Girone Volga, dopo 12 giornate, il Balakovo si ritirò: tutte le partite disputate furono annullate e le retrocessioni scesero ad una soltanto.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Baltika promosso in Pervyj divizion 2003.
Neftjanik Jaroslavl', Avtomobilist Noginsk e Rybinsk retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Metallurg Lipeck promosso in Pervyj divizion 2003.
FK Kolomna, Fabus Bronnicy e Lokomotiv Liski retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Terek Groznyj promosso in Pervyj divizion 2003.
Venec Gul'keviči, Nart Nartkala, Nemkom Krasnodar e Mozdok retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Svetotechnika promosso in Pervyj divizion 2003.
Choper Balašov retrocesso nei dilettanti.

Risultati

Girone Urali

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Uralmaš ammessa ai Pervyj divizion 2003.
Dinamo Perm' e Ėnergija Čajkovskij retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Metallurg-ZAPSIB promosso in Pervyj divizion 2003.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2002
Pervyj divizion 2002
Kubok Rossii 2002-2003

Collegamenti esterni

2002
Calcio nel 2002